The Love Letter bzw. Love Letter bezeichnet:

 The Love Letter, der Originaltitel des Films Der Liebesbrief aus dem Jahr 1999
 Love Letter, einen japanischen Liebesfilm
 Love Letter (Album), Jazzalbum von Jimmy Heath (2020)
 Love Letter (Spiel), ein Kartenspiel

Siehe auch:
 Liebesbrief (Begriffsklärung)
 Love Letters